August Natterer (1868–1933), artista alemão
 Frank Natterer (1941–), matemático alemão
 Johann Natterer (1787–1843), explorador e naturalista austríaco

Animais 
 Choca-de-natterer, uma espécie de ave

Desambiguação